No Roots – album dei Faithless del 2004
 No Roots – singolo di Alice Merton del 2016
 No Roots – EP di Alice Merton del 2017